5-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

 5-я армия (Великобритания).
 5-я армия (Германия, Первая мировая война).
 5-я армия (Германия, Вторая мировая война).
 5-я армия (Италия).
 5-я армия (Османская империя).
 5-я армия (Российская империя).
 5-я армия (РККА):
 1-го формирования (март 1918);
 2-го формирования (апрель 1918);
 3-го формирования (с августа 1918 на Восточном фронте).
 5-я армия 1-го формирования (СССР) (1939).
 5-я армия 2-го формирования (СССР и РФ) (1941).
 5-я армия 3-го формирования (РФ) (2006).
 5-я гвардейская армия (СССР).
 5-я армия (США).
 5-я армия (Франция).
 5-я армия (Япония).
 5-я ударная армия.
 5-я воздушная армия (СССР).
 5-я армия ВВС и ПВО
 5-я армия РККА (значения)
 5-я общевойсковая армия
 5-я сапёрная армия
 5-я Краснознамённая армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны (5 А ВВС и ПВО) (Уральское объединение ВВС и ПВО)

5-я танковая армия 
 5-я танковая армия (вермахт).
 5-я танковая армия (СССР).
 5-я гвардейская танковая армия.